Magel ist

 der Name eines rechten Nebenflusses der Breusch im Elsass, siehe Magel (Fluss)

Magel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Magel (1795–1863), deutscher römisch-katholischer Priester 
 Elisabeth Magel, deutsche Botanikerin, Chemikerin und Hochschullehrerin an der Universität Hamburg
 Hans Magel (1905–1959), deutscher Schauspieler
 Holger Magel (* 1944), deutscher Geodät
 Willi Magel (* 1925), deutscher Fußballspieler